Олешник — название населённых пунктов:

 Олешник — деревня в Приморском районе Архангельской области России.
 Олешник — село в Виноградовском районе Закарпатской области Украины.